

Гурай (Купишкіський район)
 Гурай (Расейняйський район)

Ґурай — село в Польщі в гміні Баб'як Кольського повіту Великопольського воєводства